Михаи́л Хмельни́цкий: Хмельницкий, Михаил Лавринович (15??—1620) — атаман Войска Запорожского.
 Хмельницкий, Михаил Сергеевич (род. 1969) — советский и белорусский легкоатлет.